Санта Марија де лас Флорес има више значења:

 Санта Марија де лас Флорес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Марија де лас Флорес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Марија де лас Флорес, Ел Мачеро (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Марија де лас Флорес (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику